

Persone 
 Andrea Querini Stampalia –  ammiraglio austriaco, ultimo Provveditore Generale di Venezia in Dalmazia e primo comandante della Marina veneto-austriaca
 Angelo Querini – politico italiano della Repubblica di Venezia
 Angelo Maria Querini – cardinale, arcivescovo cattolico e letterato italiano
 Bartolomeo I Querini – vescovo cattolico italiano
 Bartolomeo II Querini – vescovo cattolico italiano
 Elisabetta Querini – dogaressa veneziana
 Francesco Querini – arcivescovo e patriarca cattolico italiano
 Francesco Querini – esploratore e ufficiale di Marina italiano
 Gerolamo Querini –arcivescovo e patriarca cattolico italiano 
 Giovanni Querini – arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Querini Stampalia – imprenditore e filantropo italiano
 Lauro Quirini – politico e umanista italiano
 Leonardo Quirini – poeta marinista italiano 
 Marco Querini – politico e diplomatico italiano
 Marina Querini – nobildonna italiana
 Pietro Querini – mercante e navigatore italiano, senatore della Repubblica di Venezia

Altro 
 Fondazione Querini Stampalia – fondazione culturale di Venezia con sede a palazzo Querini Stampalia
 Palazzo Querini Stampalia – palazzo di Venezia, sede della omonima fondazione
 Parco Querini – area verde della città di Vicenza
 Querini – famiglia patrizia di Venezia presente all'epoca della fondazione della Serenissima

Pagine correlate 
 Bartolomeo Querini
 Palazzo Querini
 Villa Querini